Il tebibyte è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati,
il termine deriva dalla contrazione di tera binary byte e ha per simbolo TiB.
Questo standard è stato definito dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) nel dicembre 1998 per stabilire i nuovi multipli del byte.
Il tebibyte è collegato strettamente al terabyte, il quale veniva precedentemente usato come sinonimo di tebibyte (creando spesso ambiguità), ma spesso anche per riferirsi a 1012 byte ( byte) creando in quest'ultimo caso una differenza tra le due quantità di circa il 10%. Infatti, secondo l'attuale modello condiviso:

1 TiB = 1 tebibyte =  = 240 byte =  byte

1 TB = 1 terabyte = 1012 byte =  byte

Conversioni
In byte:
  TiB = 1 pebibyte (PiB)
  TiB = 1 exbibyte (EiB)
  TiB = 1 zebibyte (ZiB)
  TiB = 1 yobibyte (YiB)

In bit:
 1 TiB = 243 bit =  bit
 1 TiB =  kibibit
 1 TiB =  mebibit
 1 TiB =  gibibit
 1 TiB = 8 tebibit

Curiosità 
Tera, richiama il termine tetra (4). 
Questo ci aiuta a ricordare la cifra delle decine del logaritmo in base 2 del TiB, varrà 4, quindi 1 TiB = 2^40 B, ovvero il valore di 1 Ti è rappresentabile in binario con 40 bit.

Voci correlate

 Prefissi per multipli binari
 Unità di misura
 Ordini di grandezza (dati)

Collegamenti esterni 

Unità di informazione